Червов — фамилия.

 Червов, Вадим Сергеевич — виолончелист.
 Червов, Иван Михайлович (1901 — после 1985) — советский партийный и государственный деятель.
 Червов, Николай Фёдорович — генерал-полковник.